

Patronyme 

 Maurice Gleize (1898-1974), réalisateur français ;
 Jean-Marie Gleize (1946-), écrivain français ;
 Georges-Patrick Gleize (1952-), écrivain français ;
 Delphine Gleize (1973-), réalisatrice française.

Toponyme 

 La Gleize, village commune belge de Stoumont ;
 Gleizé, commune française du département du Rhône.